Ševar može označavati:
 Ševar, naselje u BiH
 Ševar (biljni rod), milava, Ammophila Hest., biljni rod iz porodice Poaceae.